

Le nom Toldo peut désigner :

Toponyme 
 Bela Vista do Toldo

Prénom

Patronyme 

 Camille Toldo (* 1989, Melun), escrimeur français
 Francesco Toldo (* 1971), footballeur italien
 Guilherme Toldo (* 1992, Porto Alegre), escrimeur brésilien
  (1860–1926), linguista e linguiste et comparatiste italien

Voir aussi 
 Anolis toldo
 Rowlandius toldo

Patronyme italien